Натуральне число 1616
 1616 рік до нашої ери
 1616 рік нашої ери